Panshir (o Panjshir), hace referencia a:

Geografía 

 la Provincia de Panshir, una de las 34 provincias de Afganistán;
 el río Panshir, que fluye en Afganistán;
 el Valle de Panshir, valle en Afganistán;

Educación 

 la Universidad de Panshir, en Afganistán.

Belicismo 

 el Conflicto de Panshir (2021-Act.), parte del Conflicto en Afganistán.
 la resistencia Panshir, alianza anti-talibán afgana actualmente activa.